Натуральне число 385
 385 рік до нашої ери
 385 рік нашої ери